

Уд:
 Уд — струнный щипковый музыкальный инструмент.
 Уд — арабское название алойного дерева, благовоние.
 Уд — раса пришельцев из британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 Уд — устаревшее название таких частей тела, как рука, нога, палец, половой член (тайный, срамной уд).
 Уд — в славянской мифологии бог, покровитель любовных связей.

Персоны 
 Уд, Камийен (1889—1958) — канадский политик, депутат, глава Монреаля.

Сокращения 
 УД — Ульяновский Двигатель, марка малолитражных бензиновых двигателей.
 Уд. — оценка «удовлетворительно».

См. также 
 Уда
 Уды
 Удд (значения)

Примечания